Acolatse ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Acolatse (* 1942), togoischer Fußballspieler
 Sena Acolatse (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler